Komor ist der Familienname folgender Personen:

 Géza Komor (1900–1951), ungarischer Violinist
 Marcell Komor (1868–1944), ungarischer Architekt